Antoni Comellas i Cluet (Berga, 1832-1884), filòsof percussor del moviment neo-escolàstic 
 Francesc Comellas i Llinares (Castellar del Vallès, 1917 - Leonding, 2001), anarquista català 
 Gonçal Comellas Fàbrega
 Jaume Comellas i Colldeforns
 Joan Comellas i Maristany
 Marina Comellas i Fernández (Barcelona, 1947), dirigent veïnal catalana que el 2004 va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona 
 Valentí Comellas i Santamaria (Casserres, 1861 - Solsona, 1945), eclesiàstic català i bisbe de Solsona (1919-1933)